Эгукка — название гимна КНДР.
 Эгукка — название гимна Республики Корея.